Модільяні () - єврейське прізвище, утворена від назви італійського міста Модільяна (в провінції Форлі-Чезена).

Серед відомих носіїв прізвища:
 Амедео Модільяні (1884-1920) - італійський художник
 Джузеппе Емануеле Модільяні  (1872-1947) - італійський політичний діяч, брат Амедео Модільяні
 Жанна Модільяні (, 1918-1984) - дочка Амедео Модільяні і Жанни Ебютерн.
 Клаудіо Модільяні  (1916-2007) - італійський психоаналітик.
 Франко Модільяні (1918-2003) - американський економіст, Нобелівський лауреат (1985).
 Еліо Модільяні  (1860-1932) - італійський антрополог і зоолог

Інша 
 « Модільяні» - фільм про життя і творчість Амедео Модільяні (2004)